Nectria:
 Nectria (животное) — род типа иглокожих, класса морских звёзд, семейства гониастерид (Goniasteridae)
 Nectria (гриб) — род аскомицетовых грибов семейства Nectriaceae